Cherrier est un nom propre.

Personnalités 

 Béatrice Cherrier (1979-), historienne et économiste française
 Bruno Cherrier (né en 1953) athlète
 Claude Joseph de Cherrier (1785-1872) historien français
 
 Gontran Cherrier (né en 1978) animateur de télévision
 Jean-Claude Cherrier (1752-1823) homme politique
 Lionel Cherrier (né en 1929) homme politique néo-caléonien
 Marie Cherrier (née en 1984) chanteuse à texte française
 Sébastien Cherrier (1699-1790) chanoine régulier français
 Tharcise Cherrier (1891-1954) écrivain français
 Victor Cherrier (1877-1960) sculpteur français.

Toponymes 

 Lac Cherrier, un plan d'eau de Senneterre (ville), dans la MRC de La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Patronyme français